Oasis (englisch „Oase“) steht für:

 Oasis (Krater), ein Einschlagkrater in der Libyschen Wüste
 Oasis Hong Kong Airlines, eine Billigfluggesellschaft aus Hongkong
 Oasis International Airlines, eine spanische Fluglinie (1987–1997)
 Oasis of the Seas, ein Kreuzfahrtschiff
 Felber Oasis, ein Geländewagen des Schweizer Automobilherstellers W.H.Felber Automobiles S.A
Isuzu Oasis, ein Pkw-Modell
 Operation Oasis, eine britische Operation zur Rückführung illegaler Einwanderer im Jahr 1947
 Oasis (Unternehmen), eine internationale Brauereigruppe
 OASIS (Spielersperrsystem)

Kultur:
 Oasis, britische Rockband 
 Oasis (Film), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2002
 Oasis Stud, eine Poker-Variante, siehe Tropical Stud
 Oasis (Plattenlabel), deutsches Plattenlabel

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oasis (Iowa), im Johnson County
 Oasis (Kalifornien), im Riverside County
 Oasis (Missouri), im Lincoln County
 Oasis (Nevada), im Elko County
 Oasis (New Mexico)
 Oasis (Utah), im Millard County
 Oasis (Town), Town(ship) im Waushara County, Wisconsin

OASIS steht für:
 Organization for the Advancement of Structured Information Standards, eine internationale Organisation für E-Business- und Webservice-Standards
 Open Artwork System Interchange Standard, ein Dateiformat für CAD-Daten
 Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation, eine virtuelle Welt in Ernest Clines Science-Fiction-Roman Ready Player One (Roman) (2011)

Siehe auch:

Abkürzung